Nahuel Mutti (Buenos Aires; 21 de marzo de 1977) es un actor argentino de cine, teatro y televisión. Sus participaciones más destacadas en TV son: Verano del 98 (1998-2000), El Hacker 2001 y Lalola (2007-2008).

Biografía  
Nahuel Mutti empezó sus estudios de Teatro con  Norman Briski y Jorge Lira en la Escuela de Lito Cruz en el año 1995 y en año 1996 empezó la Escuela Municipal de Arte Dramático.

Carrera 
Su primer trabajo profesional fue en 1996 en un cortometraje para Historias Breves II (Juntos, in any way) con Ulises Dumont y Norman Briski y la dirección de Rodrigo Grande. En 1997 filmó La vida según Muriel de Eduardo Milewicz con Inés Estévez y Soledad Villamil entre otros. También en 1997 fue parte del elenco de Martín (Hache) de Adolfo Aristarain con Cecilia Roth y Federico Luppi. 

Desde el año 1998 hasta el año 2000 fue uno de los protagonistas de la exitosa tira juvenil Verano del '98, que duraría 679 capítulos. En el 2000 fue parte del elenco de Esa maldita costilla de Juan José Jusid. En el año 2001 fue parte del elenco del unitario de El Hacker 2001. Tuvo participaciones en Tiempo final, Costumbres argentinas, Los pensionados, Sin código 2 y tres episodios de Casados con hijos 2. En 2005 filmó junto a Belén Blanco Lisboa de Néstor Lescovich. En el año 2007 protagonizó el corto Un Caso de Hoy me desperté, programa especial de Fundación Huésped para el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA, que ganó el Premio Oro en el New York Festival’s 2008. 

En 2007 y 2008 participó en de la ficción Lalola. En 2010 participó del segundo cortometraje para Historias Breves VI, con la dirección de Paula Romero Levit. En 2011 protagonizó junto a Erica Rivas Antes del estreno, de Santiago Giralt. Entre 2012 y 2016 protagonizó Primavera de Giralt y La noche del lobo de Diego Schipani, participó de películas como El cerrajero de Natalia Smirnoff, Jessy James y UPA2! de Santiago Giralt. En 2012 y 2013 también tuvo una participación en la ficción televisiva Sos mi hombre. Para teatro en 2013 hizo la obra Odette sobre textos de Marcel Proust y adaptada y dirigida por Santiago Giralt; y en 2014 y 2015 Camping I, Mirar atrás sin volverse, con una temporada en el Cultural San Martín y otra en el Teatro El Tinglado. En 2016 estrenó en el Cultural San Martín la obra musical Hombre viajando en taxi con dirección general de Ricky Pashkus; y en noviembre, en la sala Kabaret del Teatro Maipo, Beatnik, dirigida por Osvaldo Laport. Ese mismo año estrenó para Canal Space – YouTube la miniserie de 13 capítulos Mucama de vampiros. En 2017 reestrenó Beatnik en el Teatro Ludé y luego volvió al Teatro Maipo.

Vida privada 
Desde el 14 de septiembre de 2001 está casado con la artista plástica, actriz y DJ Catarina Spinetta, hija de Luis Alberto Spinetta y tienen tres hijos, Angelo Mutti Spinetta que nació el 23 de noviembre de 2000, Benicio Mutti Spinetta que nació el 28 de junio de 2002 y Justino Mutti Spinetta que nació en el año 2012.

Filmografía

Cine

Televisión

Teatro

Referencias

Enlaces externos 
 Nahuel Mutti en Instagram

Actores de televisión de la ciudad de Buenos Aires
Actores de cine de la ciudad de Buenos Aires